Б-4:
 Б-4 — советская 203-мм гаубица образца 1931 года.
 Б-4 — наименование советской краснознамённой подводной лодки проекта «Крейсерская» после переименования, 9 июня 1949 года.
 Б-4 — советская именная («Челябинский комсомолец») подводная лодка.